Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Brasil Tennis Cup 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla španělsko-kazašská dvojice Anabel Medinaová Garriguesová a Jaroslava Švedovová, jejíž členky na flórianopoliské antuce nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený německý pár Annika Becková a Laura Siegemundová, který ve finále zdolal argentinsko-polské turnajové dvojky Maríu Irigoyenovou a Paulu Kaniovou výsledkem 6–3 a 7–6.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Becková získala premiérový deblový titul na okruhu WTA Tour a Siegemundová pak druhý ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Mandy Minellaová /  María Teresa Torrová Florová (semifinále)
  María Irigoyenová /  Paula Kaniová (finále)
  Elena Bogdanová /  Nicole Melicharová (1. kolo)
  'Annika Becková /  Laura Siegemundová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brasil Tennis Cup
Tenis v Brazílii v roce 2015
WTA Tour 2015